Неме́цкий алфави́т — алфавит на латинской основе, применяемый в письме на немецком языке.

Состоит из 26 пар латинских букв: A a, B b, C c, D d, E e, F f, G g, H h, I i, J j, K k, L l, M m, N n, O o, P p, Q q, R r, S s, T t, U u, V v, W w, X x, Y y, Z z. Помимо них, в немецком алфавите присутствуют три умляута (Ä ä, Ö ö, Ü ü) и лигатура ß. Последние подчиняются алфавитному порядку, то есть в словарях следуют сразу после A a, O o, U u и удвоенной ss, соответственно. В отдельных случаях применяются дополнительные варианты букв, но это характерно лишь для некоторых диалектов и, в частности, для слов иностранного происхождения, использующихся в немецком языке.

Транскрипция 

Ниже представлена таблица, в которой даны основные правила чтения и диктовки немецких букв.

Немецкая письменность 

Первые источники немецкой письменности относятся ещё к древневерхненемецкому периоду развития немецкого языка или даже ранее. Практически до XII века существовала руническая письменность, которая позднее была полностью вытеснена латиницей. В XV—XVI веках популярностью пользовался шрифт швабахер (Schwabacher), входящий в группу готических шрифтов.

Готическим письмом немецкие буквы писались практически до начала XX века — в частности, возникшей в XVII—XVIII вв. фрактурой (Fraktur). С конца XIX века широкое распространение получает антиква, но официально она признаётся только после Ноябрьской революции в 1918 году. Антиква считалась более простым и легко воспринимаемым шрифтом, нежели ломаное готическое письмо. В 1920—30-е годы хождение получил шрифт Зюттерлина (Sütterlinschrift).

 Фрактура

В гитлеровской Германии вновь были предприняты попытки возродить старый шрифт империи, который также использовался в нацистской пропаганде: считалось, что такой вид письма отражает характер истинных немцев. Однако эта практика не имела успеха по двум причинам: во-первых, Гитлер опасался влияния на гарнитуру литер еврейского квадратного письма; во-вторых, чтение надписей на фрактуре было во многом затруднено. Сегодня используется обычный печатный набор букв; прежние же шрифты используются лишь в декоративных целях — например, на вывесках магазинов.

Немецкий телефонный алфавит 
Немецкий телефо́нный алфави́т () — фонетический алфавит, появившийся в 1903 году и используемый для произнесения «по буквам» слов немецкого языка при разговоре по телефону или по любительской радиосвязи. Интересно отметить наличие отдельного кода для лигатуры ß и диграфа ch.
 Sch — Schule.
 Ch — Charlotte.

В мореплавании используется немецкая версия. Тем не менее, в настоящее время в авиации и военном деле используется международная версия фонетического алфавита, а не немецкая.

См. также 
 Частотность букв немецкого языка

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 Телефонный алфавит в картинках 

Алфавиты на основе латинского
Немецкая письменность